I45 ou I-45 peut faire référence à :
 Autres troubles de la conduction, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-45, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 45, une autoroute américaine reliant Galveston à Dallas.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres